Eredivisie (mannenhandbal) 1999/00
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1999/00